Mikael Johansson, švedski hokejist, * 12. junij 1966, Huddinge, Švedska.

Johansson je v švedski ligi igral za kluba Huddinge IK in Djurgårdens IF, za slednjega kar šestnajst sezon, v katerih je petkrat osvojil naslov državnega prvaka, v sezonah 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1999/00 in 2000/01. Pet sezon je bil tudi član kluba EHC Kloten v švicarski ligi. V sezoni 1999/00 je bil izbran za najboljšega švedskega hokejista, bil je tudi prvi strelec švedske lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih medalj.

Tudi njegov brat Kent je bil hokejist, zdaj je hokejski trener.

Leta 2016 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Huddinge IK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 25
| 13
| 15
| 28
|
| 2
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 3
| 5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 31
| 15
| 16
| 31
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 21
| 2
| 8
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 32
| 9
| 17
| 26
|
| 8
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 38
| 11
| 22
| 33
|
| 10
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 6
| 7
| +7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 29
| 6
| 15
| 21
|
| 10
|
| 8
| 3
| 5
| 8
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 36
| 14
| 20
| 34
|
| 12
|
| 8
| 5
| 4
| 9
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 9
| 2
| 5
| 7
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 13
| 27
| 40
|
| 21
|
| 7
| 2
| 7
| 9
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 3
| 6
| 9
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 30
| 15
| 21
| 36
|
| 12
|
| 9
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 36
| 18
| 31
| 49
|
| 2
|
| 11
| 5
| 11
| 16
|
| 4
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 36
| 23
| 25
| 48
|
|
|
| 12
| 9
| 12
| 21
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +8
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 35
| 14
| 36
| 50
|
| 8
|
| 12
| 4
| 9
| 13
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 3
| 6
| 9
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 35
| 13
| 20
| 33
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 46
| 17
| 27
| 44
|
| 10
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 43
| 15
| 23
| 38
| +29
| 18
|
| 15
| 6
| 6
| 12
| +2
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 1
| 6
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 39
| 5
| 12
| 17
| -7
| 20
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 49
| 17
| 22
| 39
| +23
| 16
|
| 13
| 8
| 8
| 16
| +11
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 44
| 11
| 22
| 33
| +12
| 0
|
| 16
| 5
| 10
| 15
| +16
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 45
| 9
| 26
| 35
| +18
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 2
| 28
| 30
| +9
| 24
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 47
| 10
| 17
| 27
| +11
| 10
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -7
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 41
| 3
| 15
| 18
| -10
| 6
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 904
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" | 507
| bgcolor="#7FFF00" | 784
| bgcolor="#7FFF00" | +123
| bgcolor="#7FFF00" | 241
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 138
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Huddinge IK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih